Russegger oder Rußegger ist der Familienname folgender Personen:
 Anton Rußegger (1745–1798), österreichischer Organist, Mesner und Schulmeister
 Arno Rußegger (* 1959), österreichischer Germanistiker und Anglistiker (Abtenau)
 Josef Ritter von Russegger,  (1802–1863), österreichischer Geologe und Montanist
 Marion Russegger (1910–1997), die Ehefrau des Präsidenten des nationalsozialistischen Volksgerichtshofs Roland Freisler
 Petra Russegger, österreichische Tennisspielerin

Rußegger steht für
 Rußegger (Gemeinde Golling), Weiler in der Gemeinde Golling an der Salzach, Bezirk Hallein, Land Salzburg

Siehe auch:
 Rußegg
 Rosegger